18110 HASI – asteroide della fascia principale
 Besnik Hasi – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese